

Geografia 
 Francia
 Saint-Valery – comune nella regione dell'Alta Francia
 Saint-Valery-en-Caux – comune nella regione della Normandia
 Saint-Valery-sur-Somme – comune nella regione dell'Alta Francia